Nictimene / nɪktɪmæni / era, según la mitología romana, la hija de Epopeus, un rey de Lesbos. En algunas versiones de la historia, fue violada por su padre; mientras que en otros fue seducida. Por vergüenza o culpa, huyó al bosque y se negó a mostrar su rostro a la luz del día. Compadeciéndose de ella, Minerva la transformó en el búho nocturno que, con el tiempo, se convirtió en un símbolo generalizado de la diosa. En Las metamorfosis de Ovidio, la transformación fue un castigo por "profanar la cama de su padre" (patrium temerasse cubile), lo que insinúa que tuvo relaciones sexuales con su propio padre, pero no se da más explicación de si fue violada, seducida o si ella misma fue la seductora.

En Las metamorfosis, Cornix (el cuervo) se queja de que su lugar como ave sagrada de Minerva está siendo usurpada por Nictimene, quién está tan avergonzada de sí misma que no se deja ver a la luz del día.

Su nombre se le ha dado a un género de murciélagos y un asteroide.

Referencias 

Mujeres en la mitología griega
Personajes castigados por Atenea
Las metamorfosis
Aves legendarias
Criaturas de la mitología griega
Acompañantes de Atenea
Víctimas de violaciones mitológicas
Búhos y lechuzas en la cultura